Vox () может означать:
 Vox populi — «голос народа».
 VOX — формат аудиофайла.
 VOX — германский телеканал.
 Vox — испанская ультра-правая политическая партия.
  — марка пшеничной водки, выпускаемой в Нидерландах.
 Vox Media — американская мультимедийная компания.
 Vox — американский новостной и аналитический сайт.
  — модель мобильного телефона (2007).

В музыке 
 Vox — английский производитель музыкального оборудования.
 VOX — система голосового управления в аппаратуре радиосвязи.
  — программа для воспроизведения музыкальных файлов.
  — американский лейбл звукозаписи, специализирующийся на классической музыке.
  — германский лейбл звукозаписи 1920-х годов.
  — польская музыкальная группа.

См. также 
 Воксел — элемент объёмного изображения.
 Голос (значения)